Некоторые из обнаруженных мумий прошли анализ ДНК. Главным образом это был анализ гаплогрупп митохондриальной ДНК; лишь в редких случаях удалось проанализировать гаплогруппы ДНК Y-хромосомы, поскольку последняя довольно быстро разрушается.

См. также 
 Археогенетика
 :en:Ancient DNA — Древняя ДНК

Примечания

Ссылки 
 Famous DNA 
 British teacher finds long-lost relative: 9,000-year-old man 
 Unravelling the mummy mystery — using DNA
 Evidence of the Past: A Map and Status of Ancient Remains 
 DNA results from the Shroud of Turin 

Мумии
Генетическая история человека
ДНК
Археогенетика